Prijs voor de Vrijheid (Liberale Internationale) of Prize for Freedom, sinds 1985 uitgereikt door de liberale beweging Liberale Internationale
Prijs voor de Vrijheid (Nova Civitas), tussen 2003 en 2009 uitgereikt door de Vlaamse rechts-liberale denktank Nova Civitas
Prijs voor de Vrijheid (Libera!), sinds 2010 uitgereikt door de Vlaamse rechts-liberale denktank Libera!